— японська анімаційна студія, заснована у 2003 році, з головним офісом у районі Суґінамі, Токіо. Серед робіт компанії — «Rozen Maiden», «Sola» та «Kämpfer».

Історія 
Студія заснована у липні 2003 року. У компанії працює 36 осіб, розподілених за обов'язками таким чином: виробництво — 9 осіб, планування — 1 особа, адміністративна діяльність — 1 особа, малювання — 23 особи, завершальні роботи — 2 особи.

Роботи

Телевізійні аніме-серіали

OVA

ONA

Примітки

Посилання 
  
 

Анімаційні студії Японії
Підприємства Токіо
Засновані в Азії 2003